Никола́й Пархо́менко: Пархоменко, Николай Григорьевич (1912—1976) — полный кавалер ордена Славы.
 Пархоменко, Николай Кириллович (1919—1997) — гвардии младший сержант, Герой Советского Союза.
 Пархоменко, Николай Николаевич (1935—2009) — советский борец классического стиля, Заслуженный тренер СССР.
 Пархоменко, Николай (род. 1974) — израильский хоккеист.